Ostra jazda (film 1998) (ang. Ride) – amerykański film komediowy z 1998 roku
 Ostra jazda (film 2000) (ang. Road Trip) – amerykański film komediowy z 2000 roku